Dolní brána může znamenat:
místopisné označení
 Dolní brána (Pelhřimov): nebo též Jihlavská brána, je jedna z bran bývalého opevnění Pelhřimova. Nachází se v Palackého ulici a je v ní umístěno Muzeum rekordů a kuriozit. 
 Dolní brána (Prachatice): je název ulice v Městské památkové rezervaci Prachatice, která spojuje Kostelní náměstí s Malým náměstím.
 Dolní brána (Němčice nad Hanou): je název ulice ve městě Němčice nad Hanou.
 Dolní brána (Nový Jičín): je název ulice ve městě Nový Jičín.
 Dolní brána (Polná): je jedna z bran bývalého opevnění města Polná.
 Dolní brána (Telč): nebo též Malá brána je jedna z bran bývalého opevnění města Telč.

nebo možná máte na mysli tato podobná místopisná označení
 Dolní vodní brána: je název ulice ve městě Terezín.
 Dolejší brána:  je jedna z bran bývalého opevnění města Domažlice.

Rozcestníky - místopisné jméno